Monteporreiro es un barrio perteneciente al municipio de Pontevedra (España). Consta de un solo núcleo de su mismo nombre.

Este barrio está al noreste de la ciudad y linda por norte y el oeste con el río Lérez y las calles que lo bordean, por el este con la parroquia de Mourente y por el sur, con el barrio de la Seca.

Este barrio empezó en los años 70 con la construcción de unos chalets en la calle Reino Unido, y continuó con modernas torres. En 20 años, aquello pasó de ser unos campos de cultivo y pastos a una gran urbanización.

En el año 2011, la población residente constaba de 8000 habitantes.

Pontevedra